Convento de Nuestra Señora del Carmen puede hacer referencia a:

Convento de Nuestra Señora del Carmen, convento situado en Soria.
Convento de Nuestra Señora del Carmen, antiguo convento situado en Zaragoza.